Jakob  Helwig ist der Name folgender Personen:

* Jakob Helwig d. Ä. (1600–1651), deutscher evangelischer Theologe  
 Jakob Helwig d. J. (1631–1684), deutscher evangelischer Theologe, Bischof von Estland